Wietfeld bezeichnet:
 Wietfeld (Harz), Weiler in Elend (Harz)

Wietfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Christin Wietfeld (* 1982), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin